Червенков е българско родово име.

Може да се отнася за:
 Вълко Червенков (1900 – 1980) – български политик (министър-председател)
 Николай Червенков (1948) - съветски и молдовски учен-българист, ректор на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“
 Чавдар Червенков (1949) – български политик (министър на вътрешните работи), офицер, посланик

Български фамилни имена